Cathartosilvanus är ett släkte av skalbaggar. Cathartosilvanus ingår i familjen smalplattbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Smalplattbaggar
Cathartosilvanus